Далибор Стоянович (род. 9 декабря 1983) — боснийский шахматист, гроссмейстер (2012).

Чемпион Боснии и Герцеговины 2014 года.

В составе сборной Боснии и Герцеговины участник 5-и Олимпиад (2006—2014) и 2-х командных чемпионатов Европы (2007—2009).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Боснии и Герцеговины